Fem

 Festival FEM de dones artistes d'art d'acció
 Força electromotriu